Козу́личский сельсовет — упразднённая административная единица на территории Кировского района Могилёвской области Белоруссии.

История 
13 марта 2013 года Козуличский сельсовет упразднён, населённые пункты включены в состав Мышковичского сельсовета.

Инфраструктура 
На территории сельсовета расположены предприятия: подсобное хозяйство ОАО «Кировский РАПТС» и производственное подразделение СПК «Рассвет» им. К.П. Орловского, а также 1 фермерское хозяйство.

Состав 
Включает 11 населённых пунктов:
 Козуличи — деревня.
 Колодино — деревня.
 Костричская Слободка — деревня.
 Красница — деревня.
 Лески — деревня.
 Малиновка — деревня.
 Пацева Слобода — деревня.
 Подкозуличье — деревня.
 Подлесье — деревня.
 Подречье — деревня.
 Столпище — деревня.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Узнога — деревня.

См. также 
 Кировский район (Могилёвская область)

Примечания

Ссылки 
 Кировский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Кировского района (Могилёвская область)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании